Das Juniorinnendoppel der Wimbledon Championships 1998 waren ein Tenniswettbewerb in London.

Vorjahressiegerinnen waren Cara Black und Irina Seljutina.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Juniorinnendoppel
1998